Halet Hob ( — «Состояние любви») — девятый по счёту альбом ливанской певицы Элиссы, производство которого осуществила компания «Rotana». Релиз альбома состоялся 25 июля 2014 года. На официальном канале в YouTube компании «Rotana» зарегистрировано многомилионное прослушивание альбома и его песен. Через месяц после релиза альбом занимал третью позицию на сайте Billboard по продажам.

Состав альбома 
Альбом состоит из 14 песен, 12 из которых на египетском, а 2 остальных на ливанском диалектах арабского языка. На основе двух песен альбома были сняты видеоклипы «Hob Kol Hayati» ( — «Любовь всей моей жизни») и «Ya Merayti» ( — «О моё зеркало»). Режиссёром клипов выступила Анджи Джамал. В альбом также вошла песня египетского певца 60-70 годов Абдельхалима Хафеза «Awel Mara» ( — «В первый раз») в исполнении певицы. В списке песен альбома своё место нашла и песня «Helwa Ya Baladi» ( — «Моя прекрасная страна»), которую исполняла певица и актриса итальянского происхождения Далида.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Halet Hob на YouTube
 Видеоклип на песню «Hob Kol Hayati»
 Видеоклип на песню «Ya Merayti» на сайте YouTube

2014 год в музыке
Альбомы на арабском языке
Альбомы Ливана